Kirby Hill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kirby Hill (parish i Storbritannien, England, North Yorkshire, lat 54,45, long -1,79), 
 Kirby Hill (parish i Storbritannien, England, North Yorkshire, lat 54,12, long -1,40),

USA 

 Kirby Hill (berg i USA, New York), Franklin County, 
 Kirby Hill (berg i USA, Kalifornien), Solano County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar